Widén är ett svenskt efternamn som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Widén 2 295
 Vidén 615
 Widéen 103
 Vidéen 13
 Wideen 5
 Widehn 4
Tillsammans blir detta 3 035 personer.

Personer med efternamnet Widén eller med varianter av detta namn

 Albin Widén (1897–1983), författare
 Arthur Widén (1905–1989), lantbrukare och politiker, folkpartist
 Bill Widén (1932–2006), finländsk kyrkohistoriker
 Boo Widén (1913–1990), arkitekt
 Brita Wideen-Westergren (1911–1993), textilkonstnär, tecknare, grafiker och målare
 Ellen Widén (1866–1944), kulturpersonlighet i Jämtland
 Gustaf Widén (född 1950), finlandssvensk författare och journalist
 Ingvar Widén (1927–2002), lantmätare och generaldirektör
 Ivar Widéen (1871–1951), kyrkomusiker och tonsättare
 Jacob Widén (född 1983), sångare och gitarrist
 Johan Widén (1856–1933), ämbetsman och politiker
 Jonas Widén (1824–1895), kyrkoherde och politiker
 Jonas Widén (tenor) (1829–1885), sångare och hovpredikant
 Karl-Göte Widén (född 1938), flygofficer
 Klas Widén (född 1951), kompositör
 Martin Widén (1902–1974), folkskollärare, fackföreningsman och politiker, folkpartist
 Peter Widén (född 1967), friidrottare, stavhoppare
 Pontus Widén (1920–1983), bandyspelare och idrottsledare
 Robert Widén, textförfattare, låtskrivare, sångare
 Sara Widén (1981–2014), operasångerska, sopran
 Sofia Widén (1900–1961), textilkonstnär
 Svante Widén (1938–2007), pianist, dirigent, arrangör, producent och pedagog
 Svea Holst Widén (1901–1996), skådespelare
 Åsa Widéen (född 1976), skådespelare

Källor

Svenska efternamn